Elbeszélés: tágabb értelemben a novella szinonimája.
Elbeszélés: szűkebb értelemben terjedelmében a novella és a kisregény között elhelyezkedő prózaepikai műfaj.
Elbeszélés: az epikai közlés eseményeket leíró alapformája; narráció.
Elbeszélés: posztmodern filozófiai alapfogalom, az emberi társadalom konszenzuson alapuló intézményeit (pl. vallás, munka, tudomány) legitimáló magyarázat; narratíva.